Frithjof Sælen kan syfta på:

* Frithjof Sælen (1892–1975), norsk gymnast
 Frithjof Sælen  (1917–2004), norsk illustratör, författare och motståndsman